Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 1978 var den andra upplagan av JVM som arrangerades av IIHF. 

Turneringen spelades mestadels i Montréal och Québec i Kanada under perioden 22 december 1977 till 3 januari 1978.

Till turneringen var åtta lag anmälda. Spelordningen för turneringen ändrades jämfört med föregående års. De åtta lagen delades upp i två divisioner, A och B, där lagen spelade så att alla mötte alla en gång. De två lagen som kom etta och två i respektive division gick vidare till medaljpoolen, medan de två sist placerade lagen i divisionerna flyttades till en "B-pool". Lagen fortsatte med spel alla mot alla, inga poäng togs med till denna omgång. Lagen som placerade sig som etta och tvåa i medaljpoolen, möttes sedan i en direkt avgörande final. Nytt lag i JVM detta år var Schweiz, i stället för Polen som var med föregående år.

Många spelarkarriärer brukar ta fart i och med spel i JVM. I detta VM deltog en 16-åring vid namn Wayne Gretzky, den yngste spelaren som deltagit i turneringen. Trots att han var ett par år yngre än sina motståndare vann han skytteligan med 8 mål och röstades fram som bäste spelare och bäste anfallare.

Turneringen vanns av Sovjetunionen, dess andra guldmedalj i rad, medan Sverige tog silver och Kanada erövrade bronsmedaljerna.

Slutresultat
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="350px"
! colspan="2"|Juniorvärldsmästerskapet 1978
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
|-
| bgcolor="silver"|Silver
| align="left"| Sverige
|-
| bgcolor="#cc9966"|Brons
| align="left"| Kanada
|-
| 4.
| align="left"| Tjeckoslovakien
|-
| 5.
| align="left"| USA
|-
| 6.
| align="left"| Finland
|-
| 7.
| align="left"| Västtyskland
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"| Schweiz
|}

Schweiz flyttades ned till B gruppen inför JVM 1979.

Spelform

Kvalomgång

Division A

Division B

Finalomgång

Grupp B

Grupp A

Final

Skytteliga

Utnämningar

All-star lag

Målvakt:  Aleksandr Tyzjnik
Backar:   Vjatjeslav Fetisov,  Risto Siltanen
Forwards: Anton Štastný,  Wayne Gretzky,  Mats Näslund

IIHF val av bäste spelare

Målvakt: Aleksandr Tyzjnik
Back: Vjatjeslav Fetisov
Forward:  Wayne Gretzky

Spelartrupper

Sverige
Målvakter: Pelle Lindbergh, Göran Henriksson
Backar: Anders Wallin, Tomas Jonsson, Bo Ericson, Gunnar Persson, Tommy Samuelsson, Jan Eriksson, Thomas Kärrbrandt
Forwards: Mats Näslund, Thomas Steen, Conny Silfverberg, Bengt-Åke Gustafsson, Christer Löwdahl, Dan Hermansson, Claes-Henrik Silfver, Mats Hallin, Ulf Skoglund, Ulf Zetterström, Mikael Andersson
Förbundskapten: Bengt "Fisken" Ohlson

Källor

1977 i Kanada
1978 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
1978
Ishockeysäsongen 1977/1978
Sportevenemang i Montréal
Montréal under 1900-talet